{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74801) - || 1999 SN18 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74802) - || 1999 SX19 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74803) - || 1999 SE22 || 21 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74804) - || 1999 SZ26 || 30 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74805) - || 1999 TF || 2 oktober 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (74806) - || 1999 TT || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74807) - || 1999 TV || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74808) - || 1999 TW1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74809) - || 1999 TE2 || 2 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (74810) - || 1999 TS4 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74811) - || 1999 TH5 || 1 oktober 1999 || Farpoint || G. Hug
|-
| (74812) - || 1999 TN5 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (74813) - || 1999 TB7 || 6 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (74814) - || 1999 TD8 || 5 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (74815) - || 1999 TG8 || 7 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (74816) - || 1999 TX8 || 1 oktober 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (74817) - || 1999 TZ8 || 6 oktober 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (74818) Iten || 1999 TW10 || 7 oktober 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (74819) - || 1999 TG11 || 9 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (74820) - || 1999 TN11 || 7 oktober 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (74821) - || 1999 TP13 || 10 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (74822) - || 1999 TA15 || 12 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (74823) - || 1999 TD15 || 10 oktober 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (74824) Tarter || 1999 TJ16 || 12 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (74825) - || 1999 TE17 || 15 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74826) - || 1999 TN17 || 13 oktober 1999 || Modra || A. Galád, P. Kolény
|-
| (74827) - || 1999 TW17 || 4 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74828) - || 1999 TB21 || 7 oktober 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (74829) - || 1999 TR21 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74830) - || 1999 TX22 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74831) - || 1999 TU25 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74832) - || 1999 TH26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74833) - || 1999 TZ26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74834) - || 1999 TN30 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74835) - || 1999 TW30 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74836) - || 1999 TS31 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74837) - || 1999 TD33 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74838) - || 1999 TK34 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74839) - || 1999 TZ34 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74840) - || 1999 TW35 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74841) - || 1999 TH36 || 11 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74842) - || 1999 TS38 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74843) - || 1999 TB39 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74844) - || 1999 TV39 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74845) - || 1999 TP40 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74846) - || 1999 TO41 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74847) - || 1999 TE49 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74848) - || 1999 TS49 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74849) - || 1999 TP51 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74850) - || 1999 TO63 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74851) - || 1999 TL65 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74852) - || 1999 TV65 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74853) - || 1999 TW73 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74854) - || 1999 TT78 || 11 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74855) - || 1999 TR87 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74856) - || 1999 TN88 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74857) - || 1999 TT88 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74858) - || 1999 TU88 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74859) - || 1999 TW89 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74860) - || 1999 TZ89 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74861) - || 1999 TW90 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74862) - || 1999 TB91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74863) - || 1999 TC91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74864) - || 1999 TF91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74865) - || 1999 TG91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74866) - || 1999 TA93 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74867) - || 1999 TB93 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74868) - || 1999 TC93 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74869) - || 1999 TN94 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74870) - || 1999 TJ96 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74871) - || 1999 TT97 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74872) - || 1999 TC98 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74873) - || 1999 TO98 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74874) - || 1999 TA99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74875) - || 1999 TH100 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74876) - || 1999 TN103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74877) - || 1999 TU103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74878) - || 1999 TK104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74879) - || 1999 TP104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74880) - || 1999 TY104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74881) - || 1999 TE105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74882) - || 1999 TV105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74883) - || 1999 TC108 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74884) - || 1999 TM109 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74885) - || 1999 TY110 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74886) - || 1999 TA113 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74887) - || 1999 TE113 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74888) - || 1999 TG115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74889) - || 1999 TU116 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74890) - || 1999 TW116 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74891) - || 1999 TZ116 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74892) - || 1999 TQ118 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74893) - || 1999 TX118 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74894) - || 1999 TB119 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74895) - || 1999 TL120 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74896) - || 1999 TO121 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74897) - || 1999 TN122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74898) - || 1999 TL123 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74899) - || 1999 TQ123 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74900) - || 1999 TO124 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten